Comitatul Graham, conform originalului din limba engleză, Graham County, se poate referi la unul sau mai multe din următoarele trei comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Graham, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Graham, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Graham, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Graham (dezambiguizare)